Arbizu, municipi de Navarra, a la comarca de Sakana
 Arbizu (motocicleta), marca de motocicletes de velocitat fabricades a Terrassa durant els anys 80